Стан — деревня Лихославльского муниципального округа Тверской области. Административный центр Станского территориального отдела. В 2022 году деревня Стан официально вошла в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

География 
Расположена в 30 км к северо-западу от районного центра Лихославль, на реке Медведице.

История 

В Списке населенных мест Тверской губернии 1859 года в Вышневолоцком уезде значится владельческая деревня Стан, 60 вёрст от Вышнего Волочка, 28 дворов, 170 жителей. К востоку от деревни находится Новостанский погост с Покровской церковью, к западу — деревня Комоедиха (Удогорино, позже Удворино, 16 дворов, 99 жителей), ещё западнее по берегу Медведицы была усадьба Свинариха помещиков Мазиных, которым принадлежали обе деревни.

По статистическим сведениям о Вышневолоцком уезде 1886 года в деревнях Никулинской волости Покровского прихода: Стан — 40 дворов, 175 жителей; Комоедиха (Удогорино) — 28 дворов, 150 жителей. В Стане винная и 2 мелочных лавки, кузница.
Местные промыслы: сезонные рабочие, кузнецы, столяры, торговля; в отходе — фабричные рабочие, батраки, пастухи, пильщики, извозчики.

В 1929 году деревня Стан — центр Новостанского сельсовета Толмачевского района Московской области, с 1935 года сельсовет входит в Новокарельский район Калининской области. В 1931 здесь создан колхоз им. Сталина.

Во время Великой Отечественной войны всё мужское население деревень, годное к службе, было призвано в армию. Оставшиеся жители направлялись на строительство оборонительных сооружений, расчистку дорог зимой, лесоповал. В годы войны на фронтах погибли 12 жителей Стана и 14 жителей Комоедихи (Удворино).

В 1956 году Новокарельский район упразднён, деревня Стан вошла в Гнездовский сельсовет Лихославльского района.

В 1960—80-е годы в Стане — центральная усадьба колхоза «Новый мир». В 1979 деревня Удворино присоединена к Стану, в 1989 Гнездовский сельсовет переименован в Станский.

В 1997 году в деревне Стан — 125 хозяйств, 363 жителя. Администрация сельского округа, центральная усадьба колхоза «Новый мир», школа, отделение связи, АТС, сбербанк, столовая, детсад, медпункт, магазин, мастерские, гараж, склад; построены жилые благоустроенные дома.

Население 

Большинство по происхождению — тверские карелы. В Станской средней школе преподают карельский язык.

Инфраструктура 
 Администрация сельского поселения  .
 МОУ Станская средняя общеобразовательная школа.
 МУЗ Станский ФАП.
 Сельский Дом культуры.
 Отделение почтовой связи .
 Дом карельской культуры.

Достопримечательности 
 Сохранилась деревянная Покровская церковь Новостанского погоста. Построена в 1777 году.

Примечания

Ссылки 
 Сборник статистических сведений о Тверской губернии. Т. 6, вып. 2: Бежецкий уезд. — 1891.
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Православные Храмы Тверской Земли

Населённые пункты Лихославльского района